Allsvenskan (2003) była 79. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Szwecji. Rozgrywki rozpoczęły się 5 kwietnia, a zakończyła się 26 października. Liga liczyła 14 zespołów. Dwie ostatnie drużyny spadły do drugiej ligi, natomiast 12. zespół zagrał w barażach. Tytuł obroniła drużyna Djurgårdens IF. Tytuł króla strzelców zdobył Niklas Skoog, który w barwach Malmö FF strzelił 22 gole.

Tabela końcowa

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

2003 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
2003 w Szwecji